Madagaskar je lahko:
 Madagaskar - otoška država
 Madagaskar - animirani film
 Madagaskar: Pobeg v Afriko - animirani film